Presumed Guilty (Presunto Colpevole in inglese) può riferirsi a:

 Presumed Guilty – compilation del 1998 pubblicata dalla Misanthropy Records
 Presumed Guilty – documentario del 2008 diretto da Roberto Hernández e Geoffrey Smith
 Presumed Guilty (Presunto colpevole) – episodio della settima stagione di CSI: Miami